Solidität bezeichnet:

 die Eigenschaft einer Sache (oder etwa auch eines Wirtschaftsunternehmens bzw. einer Geldanlage), als besonders gediegen und zuverlässig zu gelten oder weit und gut verbreitet zu sein.
 eine Eigenschaft einer Person: Zuverlässigkeit, Gesetztheit oder Mäßigkeit
 die Festigkeit oder Härte eines Werkstoffes.
 die Haltbarkeit einer Sache

Siehe auch

 Solidus, eine um 310 n. Chr. von Kaiser Konstantin der Große eingeführte Goldwährung